Feng může znamenat:

 Feng-chuang – čínský mytologický pták, fénix
 Feng (okres v Šan-si) – okres v čínské provincii Šan-si
 Feng (okres v Ťiang-su) – okres v čínské provincii Ťiang-su
 Feng (monstrum) – čínské mytologické monstrum
 Feng (příjmení) – čínské příjmení
 FEng. (též FREng.) – titul člena britské Royal Academy of Engineering, resp. člena národní inženýrské akademie, která je členem CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences); v České republice Inženýrská akademie České republiky

Reference